Stéphane Sarrazin (Alès, 2 de novembro de 1975) é um piloto francês de automobilismo de multicategorias do automobilismo, Campeão da Fórmula Renault francesa em 1994 e Bi campeão de Le Mans LMP1 em 2007 e 2010.

Carreira

Fórmula 1 
Sarrazin faz parte de um seleto, entre seleta lista de pilotos que tiveram a oportunidade de competir em apenas uma corrida na Fórmula 1. No Grande Prêmio do Brasil de 1999 ele fez um final de semana completo no lugar do italiano Luca Badoer, fora da segunda corrida do ano por uma lesão no pulso em um acidente durante os testes de intertemporada na Itália. E no Minardi M01 de número 20, Sarrazin, se classificou 0.7 segundos mais rápido que seu companheiro de equipe Marc Gene, e em 17º colocado viu Gene ficar apenas com a 20ª colocação no sábado.

Durante a corrida Sarrazin já era o 11º em um belo desempenho individual com o equipamento limitado que tinha em mãos, quando na volta 31 bateu forte na Curva do Café, e rodou por várias vezes (aproximadamente sete) antes de atravessar a pista de forma mais lenta e parar no canteiro de grama, pouco a frente da então altura da entrada dos boxes, Sarrazin saiu visivelmente assustado de dentro do carro, porém sem lesões, prontamente conversou com os marshals e socorristas Brasileiros antes de voltar aos pits andando.

Badoer retornou na corrida seguinte em Imola, e Sarrazin seguiu por mais dois anos com seu contrato de piloto de testes na Prost GP, e em seguida cumpriu a mesma função pela Toyota em mais uma temporada, porém nunca mais teve a chance de largar em uma corrida oficial da F1 mesmo com seu desempenho impar e satisfatório antes da sua colisão.

Outras modalidades 
Em 2003 Sarrazin competiu na World Series by Renault.

No ano seguinte disputou dois ralis pela Subaru World Rally Team no Campeonato Mundial de Rali, conquistando um quarto lugar em uma das etapas.

Depois disso passou a disputar a Le Mans Series e em 2007 assinou contrato com a Peugeot Sport para pilotar o Peugeot 908.

Em 2016, acerta a sua participação na Formula E pela equipe Venturi para a disputa da temporada 2016/2017.

Ligações externas 
 Sítio oficial

Pilotos de Fórmula 1 da França
Pilotos de rali da França
Pilotos de Fórmula Renault
Pilotos da equipe Minardi de Fórmula 1
Pilotos das 24 Horas de Le Mans
Pilotos de Fórmula E da França
Naturais de Alès
Pilotos de Fórmula 3000